Fish Creek ist der Name folgender geographischen Objekte:

Flüsse:
 Fish Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River, Queensland, Australien
 Fish Creek (Lukin River), Nebenfluss des Lukin River, Queensland, Australien
 Fish Creek (Palmer River), zwei Nebenflüsse des Palmer River (Mitchell River), Queensland, Australien
 Fish Creek (Saskatchewan), Nebenfluss des South Saskatchewan River, Saskatchewan, Kanada
 Fish Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River, Alberta, Kanada
 Fish Creek (Arktischer Ozean), Fluss in Alaska
 Fish Creek (Oak Orchard Creek), Fluss in New York 

Orte:
 Fish Creek (Florida), Taylor County, Florida, Vereinigte Staaten
 Fish Creek (Georgia), Polk County, Georgia, Vereinigte Staaten
 Fish Creek (Wisconsin), Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Fish Creek (Victoria), Victoria, Australien
 Fish Creek No. 402, Region in Saskatchewan, Kanada

Siehe auch:
 Fish Hole Creek (Begriffsklärung)
 Fishing Creek (Begriffsklärung)
 Fish River (Begriffsklärung)